Serghei Covaliov se poate referi la: 
Serghei Covaliov - canoist român
Serghei Covaliov (n. 1930) - dizident și luptător pentru drepturile omului din URSS și Federația Rusă, deputat al Poporului din Federația rusă.